«Пікнік біля Навислої скелі» () — роман 1967 року австралійської письменниці Джоан Ліндсі.
 «Пікнік біля Навислої скелі» () — австралійська драматично-містична стрічка  року.
 «Пікнік біля Навислої скелі» () — австралійський драматично-містичний телесеріал  року.